Wolin of Wollin kan verwijzen naar:
Wolin (eiland), een eiland in Polen
Nationaal park Wolin, nationaal park op bovenstaand eiland
Wolin (stad), een miasto in Polen (op dat eiland)
Wolin (gemeente), een gemeente op dat eiland
Wollin (Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Wollin (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een plaats in gemeente Penkun, Mecklenburg-Voor-Pommeren